{|
| valign="top" | Миколаївська міська рада — орган місцевого самоврядування у Стрийському районі Львівської області з адміністративним центром у м. Миколаїв.

Населені пункти 
Міській раді підпорядковані населені пункти:
 м. Миколаїв
 Більче
 Болоня
 Велика Горожанна
 Вербіж
 Гірське
 Гонятичі
 Дроговиж
 Кагуїв
 Колодруби
 Криниця
 Липиці
 Листв'яний
 Мала Горожанна
 Новосілки-Опарські
 Павуки
 Підлісся
 Повергів
 Раделичі
 Ричагів
 Рудники
 Сайків
 Трудове
 Устя

Склад ради 
Рада складається з 26 депутатів та голови.

Голова міської ради — Щебель Андрій Іванович

Секретар міської ради — Андрійчик Іван Іванович

Керівний склад ради 
Примітка: таблиця складена за даними джерела

Депутати 
Результати місцевих виборів 2010 року за даними ЦВК

Апарат управління міської ради

Відділи міської ради

Депутатські комісії

Джерела 
 Облікова картка Миколаївської міської ради на сайті Верховної Ради України

Примітки 

Адміністративний устрій Миколаївського району (Львівська область)
Міські ради Львівської області